Reijo est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Reijo Hakanen (né en 1943), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1899-1941), sprinteur finlandais
Reijo Leppänen (né en 1951), joueur finlandais en hockey sur glace
Reijo Mäki (né en 1958), écrivain finlandais de romans policiers
 (né en 1963), compétiteur finlandais de course d'orientation
Reijo Mikkolainen (né en 1964), joueur finlandais de hockey sur glace
Reijo Ruotsalainen (né en 1960), joueur finlandais de hockey sur glace
Reijo Ståhlberg (né en 1952), athlète finlandais en lancer de poids
 (né en 1948), homme politique finlandais
Reijo Vähälä (né en 1946), athlète finlandais en saut en hauteur

Homonymie de prénom
Prénom finlandais